Verhouding kan zijn:

een relatie tussen twee of meer mensen in het algemeen
een buitenechtelijke relatie
een relatie tussen twee grootheden van hetzelfde type, bijvoorbeeld een helling (afstand / stijging), zie verhouding (wiskunde)